АС — аббревиатура из букв кириллицы, которая может означать:

 АС — автомобиль санитарный, к примеру АС-66
 АС-12 — российская глубоководная атомная подводная лодка
 АС-44 — автомат Судаева
 Автомат со смещённым импульсом отдачи — конкурсное название оружейного автомата АН-94
 Автомат специальный, например, АС «Вал» — автомат специальный, бесшумный
 Автоматизированная система
 Авторское свидетельство
 Акустическая система
 Анаболические стероиды ; ААС — андрогенно-анаболические стероиды
 Анальный секс
 Арбитражный суд
 Абсолютный спирт
Архитектурно-строительные решения — литера чертежа АС (при объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций) 
 «АС » — российская противоградовая ракета
 Ассоциация спортивная (от  ), например, АС Рома (футбольный клуб), АС Маджента Нумеа
 Африканский союз

См. также 
  — латиницей

Примечания